

Astronomia
 11510 Borges – asteroide della fascia principale

Geografia 
Brasile
 Campos Borges – comune dello Stato del Rio Grande do Sul
 Júlio Borges – comune dello Stato del Piauí
 Olho-d'Água do Borges – comune dello Stato del Rio Grande do Norte in Brasile

Spagna
 Les Borges Blanques – comune della comunità autonoma della Catalogna
 Les Borges del Camp – comune della comunità autonoma della Catalogna

Persone

Cantanti 
 Lô Borges – cantante brasiliano
 Micael Borges – cantante brasiliano

Letterati 
 Jorge Luis Borges – scrittore, poeta, saggista, traduttore ed accademico argentino
 Norah Borges – illustratrice, pittrice e critica d'arte argentina, sorella di Jorge Luis

Militari 
 Josep Borges – generale spagnolo

Politici 
 Julio Borges – politico venezuelano

Sportivi 
 Alan Douglas Borges de Carvalho – noto semplicemente come Alan – calciatore brasiliano
 Breno Vinícius Borges – noto semplicemente come Breno – calciatore brasiliano
 Bruno Miguel Borges Fernandes – calciatore portoghese
 Carlos Borges – calciatore uruguaiano
 Celso Borges – calciatore costaricano
 Cristóvão Borges – calciatore brasiliano
 Deán Borges – cestista portoricano
 Emerson Ramos Borges – calciatore brasiliano
 Gustavo Borges – nuotatore brasiliano
 Hernâni Borges – calciatore capoverdiano
 Humberlito Borges Teixeira – calciatore brasiliano
 Lázaro Borges – atleta cubano
 Lucas Borges – rugbista argentino
 Luvanor Donizete Borges – calciatore brasiliano
 Márcio Borges – calcettista brasiliano
 Nuno Borges – calciatore capoverdiano
 Nuno Borges – tennista portoghese
 Rômulo Borges Monteiro – calciatore brasiliano
 Tabaré Borges – cestista uruguaiano
 Valter Borges – calciatore capoverdiano